Супримс () била је Мотаунова женска певачка група.

-{The Supremes}- или -{Supremes}- може да се односи на и:
 -{The Supremes}- (1975), албум Супримса
 -{The Supremes}- (2000), албум односно бокс сет компилација Супримса
 -{The Supremes}- (Супримс), група из Акрона (Охајо, САД) која је касније променила име у Руби и романтикси ()
 -{The Supremes}- (Западно крило), епизода серије Западно крило ()
 Врховни суд Сједињених Америчких Држава (), или колектино његови чланови